Анатолий Захарович Москаленко (12 июля 1934, г. Красногоровка (в настоящее время Марьинского района Донецкой области Украина) — 16 ноября 1999, Киев) — украинский писатель, заслуженный журналист Украины, профессор, академик, первый директор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Биография 
Родился в рабочей семье. Окончил факультет журналистики Киевского университета.

Работал журналистом в газетах «Социалистический Донбасс», «Советская Украина», затем — в Академии наук Украины.

С 1984 года — декан факультета журналистики, позже — директор Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Действительный член Международной академии информатизации, академик Академии наук высшей школы Украины и её первый вице-президент.

В последние годы жизни был советником Президента Украины.

После продолжительной болезни ушёл из жизни 16 ноября 1999 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Творчество 
Один из основателей современной украинской журналистики.

Автор более 300 работ, монографий, многих учебников и методических пособий, по которым сегодня учатся будущие журналисты, в частности, «Основи журналістики», «Сучасна журналістика», «Теорія журналістики», а также многочисленных литературных и публицистических произведений — рассказов, повестей, романов.

Избранная библиография 
 «І Дніпро, і кручі»,
 «Під небом вічності»,
 «Краплина й море»,
 «Дніпро у вогні»,
 «Твого серця вогонь»,
 «З відкритою душею» и др.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги» III степени,
 Орден князя Ярослава Мудрого ,
 Орден святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП)
 Заслуженный журналист Украины.

Память 
 В 2004 в Киеве в память о А. З. Москаленко установлена мемориальная таблица.

Примечания

Ссылки 
 Пам’яті професора А. З. Москаленка. Газета «День» № 211. 16.11.1999

Писатели Украины
Заслуженные журналисты Украины
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Авторы учебников
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Члены и члены-корреспонденты АН высшей школы Украины
Кавалеры орденов Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Преподаватели Киевского университета
Советники Президента Украины
Похороненные на Байковом кладбище